La sixième division du championnat suisse de football a actuellement pour nom  ligue.

Ce championnat est organisé par les associations régionales de football.

Format 
La  ligue comprend actuellement 220 clubs répartis en 17 groupes, regroupés dans 13 associations régionales.

Histoire

Les associations régionales

Association Cantonale Genevoise de Football (ACGF) 
L'ACGF est composée d'un seul groupe de 12 équipes.

Association Cantonale Vaudoise de Football (ACVF) 
L'ACVF est composée de 2 groupes de 16 équipes.

Association de football Berne/Jura (AFBJ) 
L'AFBJ est composée de 2 groupes de 14 équipes.

Association fribourgeoise de football (AFF) 
L'AFF est composée d'un seul groupe de 14 équipes.

Aargauer Fussballverband (AFV) 
L'AFV est composée d'un seul groupe de 16 équipes.

Association neuchâteloise de football (ANF) 
L'ANF est composée d'un seul groupe de 12 équipes.

Association valaisanne de football (AVF) 
La deuxième ligue de l'AVF est composée d'un seul groupe de 14 équipes.

Federazione ticinese di calcio (FTC) 
La FTC est composée d'un seul groupe de 14 équipes.

Fussballverband Nordwestschweiz (FVNWS) 
La FVNWS est composée d'un seul groupe de 14 équipes.

Fussballverband Region Zürich (FVRZ) 
La FVRZ est composée de 2 groupes de 14 équipes.

Innerschweizerischer Fussballverband (IFV) 
L'IFV est composée d'un seul groupe de 14 équipes.

Ostschweizer Fussballverband (OFV) 
L'OFV est composée de 2 groupes de 12 équipes.

Solothurner Fussballverband (SKFV) 
La SKFV est composée d'un seul groupe de 14 équipes.

Liens externes 
 Site officiel de l'ACGF
 Site officiel de l'ACVF
 Site officiel de l'AFBJ
 Site officiel de l'AFF
 Site officiel de l'AFV
 Site officiel de l'ANF
 Site officiel de l'AVF
 Site officiel de la FTC
 Site officiel de la FVNWS
 Site officiel de la FVRZ
 Site officiel de l'IFV
 Site officiel de l'OFV
 Site officiel de la SKFV

Compétition de football en Suisse